Дейдара ( Дейдара) — герой манга- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґака Масаші Кішімото. Він — член кримінальної організації «Акацукі», злочинець класу S.

Дейдара — ніндзя-зрадник з Іваґакуре (транс-Селища, Схованого в Камінні). Перед приєднанням до «Акацукі» здійснював терористичні акти, аж доки його робота не привернула увагу Пейна. Дейдара використовує техніки, що створюють величезні вибухи. Саме це і є сенсом життя Дейдари, що він вважає мистецтвом.

Мета і характер 
Дейдара може здатися божевільним митцем, який понад усе захоплюється вибухами. Любов Дейдари до вибухів проявляється у його улюбленій фразі: «Мистецтво — це вибух». У свої вибухи Дейдара вкладає всю душу, це єдина річ, яка його цікавить.

Особиста мета життя Дейдари достеменно невідома. Єдине, що знаємо точно — будучи членом «Акацукі», він прагне якнайшвидшого заволодіння його організації всіма Хвостатими Демонами.

Дейдара дещо відрізняється від решти членів «Акацукі». Він хвалькуватий і любить образити супротивника під час поєдинку. Ця риса стала фатальною у його останньому двобої із Саске Учіха.

Відносини між персонажами 
До свого теперішнього партнера Тобі Дейдара відноситься на диво добре. Їхня група — щось на зразок дружби у організації, що складається із безжальних убивць. І хоча Дейдара часто свариться з Тобі через його безтурботність, він неймовірно піклується про нього, оберігаючи від шкоди, а іноді навіть вибачається перед ним за завдані образи.

Колишнім партнером Дейдари був Сасорі, з яким він постійно сперечався на рахунок того, що таке мистецтво. Їхні стосунки не допомагали підтримувати сталість у групі.

Дейдара недолюблює Ітачі Учіха. Після програшу перед ним він почав його ненавидіти і намагався подолати свої недоліки у боротьбі проти Ітачі.

Своїх супротивників Дейдара зневажає. Саске Учіха він називає «малюком», так само він ставиться до Наруто Узумакі. Дейдара ненавидить Орочімару, він лютує, що це Саске вбив його, а не він сам.

Перша частина

Перше знайомство 
У І частині аніме Дейдара з'являється аж у 135 епізоді, обговорюючи відхід Саске до Орочімару. Тоді вперше показано всю організацію «Акацукі». У манзі в І частині Дейдара взагалі не з'являється, роблячи це вже у ІІ частині манги.

Приєднання до «Акацукі» 
Дейдара був помічений лідером «Акацукі» завдяки своїм вибухам, які він вчиняв перед мирним населенням. Пейн вирішив запросити Дейдару в «Акацукі», однак перед цим провів поєдинок між ним та Ітачі Учіха — щоби перевірити рівень Дейдари. Однак Дейдара програє у поєдинку. Після поразки від Ітачі Учіха, Дейдара все одно приєднався до організації. Через цю сутичку з Учіха Дейдара постійно намагався перемогти Ітачі, навіть випробовував власні очі для подолання Ґенджутсу Ітачі.

Партнером Дейдари був призначений Сасорі. У групі не було злагоди через різні погляди на мистецтво. Згодом Сасорі гине у поєдинку із Сакурою Харуно та Чійо. Після загибелі Сасорі його партнером став Тобі, який захоплювався своїм напарником.

Друга частина

Нова зустріч 
Дейдара дуже рано з'являється у ІІ частині, беручи участь у місії «Акацукі» по захопленню Ґаари. Там він зустрічається у поєдинку із Ґаарою, під час якого втрачає руку. Однак згодом йому вдається її відновити. Згодом, під час поєдинку з Какаші Хатаке, він втрачає іншу руку, однак вона вже не може функціонувати.
Згодом Дейдара з'являється перед Наруто Узумакі, де розповідає скількома Хвостатими Демонами заволоділи «Акацукі». Однак поєдинку не було, Дейдара вирушає далі.

Поєдинок із Саске 
Згодом Дейдара зустічається у поєдинку із Саске Учіха. Тоді Дейдара починає ображати Саске, називаючи Саске «малюком» і «нікчемним молодшим Учіха». Так само Дейдара каже, що це він мав убити Орочімару, а не Саске; цей вчинок молодшого Учіха доводить Дейдару до божевілля.

Саске, натомість, починає з ним бій. Дейдара створює свої найсильніші вибухи, однак Саске ухиляється від них. Тоді Дейдара підірвав сам себе, таким чином намагаючись вбити Саске. Однак Саске вдалося вижити завдяки Джутсу Заклику, Дейдара, натомість, загинув.

Техніки 
В бою Дейдара використовує роти, розташовані в нього на долоні, ними він жує глину змішуючи її зі своєю чакрою, і використовуючи вибухівку яка утворилась він створює величезні вибухи. Залежно від кількості чакри вибухи можуть бути різні за силою. Дейдара користується різними рівнями у своїх атаках: С1, С2, С3 та С4. Головний рот — вище грудей. За допомогою цього роту він підірвав себе, сподіваючись, що загине і Саске.

Так само Дейдара здатен маніпулювати різними закликами, створюючи дивовижних за формою та розмірами тварин. Вони здатні літати, а також вибухати за командою Дейдари(за наказом їм «Вибух»).

Дейдара також є сильним у Тайджутсу, демонструючи це у поєдинку із Ґаара. До того ж, його Тайджутсу спричиняє величезні руйнування . Також Дейдара здатний перетворювати себе у живу бомбу.

Четверта світова війна 
Коли настає четверта світова війна, Кабуто викликає душі загиблих воїнів. Померлих членів Акацукі було п'ятеро: Ітачі, Сасорі, Дейдара, Какудзо та Наґато. Перед початком війни він зустрів цучікаге Оонокі, але не встигає з ним поборотися, бо його якраз викликав Кабуто. Ним вже маніпулювали — воїн із альянсу перетворився в Саске і Дейдара зразу побіг за ним, щоб відомстити за смерть. Але, коли Дейдара дізнається, що його надурили, то його ловлять і він знову повертається в світ померлих.

Цікаві деталі 
 У манзі Дейдара є чоловіком, хоча практично не відрізняється від жінки.
 Його фраза про мистецтво («Мистецтво — це вибух!») належить Таро Окамото — відомому японському актору авангарду.

Джерела 
 Манґа «Naruto», глава 247
 Біографія Дейдари
 Біографія Дейдари англійською 

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи